BFU puede referirse:
 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (Oficina Federal Alemana para la Investigación de Accidentes Aéreos)
 Free University of Brussels (Universidad Libre de Bruselas)
 Büro für Flugunfalluntersuchungen/Aircraft Accident Investigation Bureau)